koljeno, pojam u anatomiji
 Koljeno (Rožaje, Crna Gora), naselje u općini Rožaje, Crna Gora
 koljeno (taksonomija), pojam u biologiji